Il toponimo Movila può riferirsi a diverse località della Romania:
Movila, comune del distretto di Ialomița
Movila Banului, comune del distretto di Buzău
Movila Miresii, comune del distretto di Brăila